

Cinema 
 Trash - I rifiuti di New York (Trash) – film del 1970 diretto da Paul Morrissey
 Trash – film del 1999 diretto da Mark Anthony Galluzzo
 Trash – film del 2014 diretto da Stephen Daldry
 Trash - La leggenda della piramide magica – film d'animazione del 2020 diretto da Luca Della Grotta e Francesco Dafano

Letteratura 
 Trash – libro per ragazzi scritto da Andy Mulligan

Musica 
 Trash – album di Alice Cooper del 1989
 Trash – album dei The Stalin del 1981
 Trash – singolo dei Suede del 1996
 Trash – singolo di Demi Lovato

Televisione 
 Trash – varietà televisivo del 2004

Altro 

 Trash – prodotti culturali di qualità scadente e spesso con tematiche volgari